

Patronymes
 Hilma af Klint (1862 - 1944), artiste-peintre abstrait suédoise.

À ne pas confondre avec Gustav Klimt (1862 - 1918), artiste-peintre abstrait autrichien.

Géographie
 Klint signifie « falaise » en danois, comme dans Møns Klint.